Brettanomyces – dawna nazwa rodzaju drożdży, obecnie zaliczanych do rodzaju Dekkera
  Brettanomyces nanus – gatunek drożdży z monotypowego rodzaju Brettanomyces